Латное — село в Семилукском районе Воронежской области. Административный центр Латненского сельского поселения.

В 2007 году в селе Латное было 1183 жителя.

География 
Село расположено по берегам реки Ведуга.

История 
История происхождения названия: После Великого потопа, когда вода стала немного отступать, образовалось много морей, рек и озёр. На том месте, где сейчас находится село, много лет тому назад простиралось бескрайнее озеро. По прошествии времени вода постепенно уходила, уступая место суше, и люди, появившиеся в тех местах, соответственно начали селиться там, где земля становилась твёрдой и сухой. Они как бы «латками» селились, каждый забирал себе кусок земли – «латку». Раньше село называлось Латаное – от слов латками, латать. Сейчас оно носит название Латное. Но до сих пор в середине села осталось небольшое болото, которое каждый паводок набирается водой.  И даже сверху село представляет собой некую впадину, углубление с покатыми краями.

По альтернативным источникам, название Латное говорит о бедности жителей села в прошлом (люди ходили в одежде, покрытой латками).

Село Латное основано во второй половине XVIII века выходцами из соседней слободы Ендовище, основанной черкасскими казаками в конце XVI века.

В середине XIX века существовало как хутор Ведужинский.

В 1863 году в селе была построена первая деревянная Казанская церковь. В 1893 году приход церкви составлял 2235 человек. В 1896 году неподалёку от деревянной, начали строить каменную церковь.

В 1900 году в селе было 2054 жителя, 240 дворов.

Неподалёку от церкви, сохранилось здание приходской школы. На территории церкви располагались могилы немецких солдат(1942—1943г.), в 2010г. они были раскопаны, останки перевезены в Курск, в общее захоронение.

Примечания

Литература 
 
 Топонимические предания Воронежской области. Вып. 1. / Сост. Е.А. Орлова. Под ред. Т.Ф. Пуховой. – Воронеж, 2001. – 74 с.

Ссылки 
 Латное (село)

Населённые пункты Семилукского района